Deckchen steht für:
 Tischset
 Häkeldeckchen